Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1955/56 werd beslist via de kampioenscompetitie met Oranje Zwart als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: BDHC (West), Oranje Zwart (Zuid), Groningen (Noord) en Zwolle (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1955/56

Hockey in 1955
Hockey in 1956
 1955/56